Traginops är ett släkte av tvåvingar. Traginops ingår i familjen tickflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tickflugor
Traginops